Aunus kan syfta på

 Aunus – finskt namn på en stad i ryska Karelen, se Olonets
 Aunus – området kring staden som kallas Olonets-Karelen (oftast enbart Olonets eller Aunus)
 Aunus (kanonbåt, 1927) –  en finländsk hjälpkanonbåt
 1480 Aunus – en asteroid
 Aunus-expeditionen – en militär expedition i Östkarelen våren och försommaren 1919
 Aunusnäset – ett näs i Karelen